Дийон Камери (; род. 20 апреля 2004 года в Бургенланде, Австрия) — австрийский футболист, полузащитник клуба «Ред Булл» из города Зальцбург.

Клубная карьера 
Дийон Камери является воспитанником австрийского клуба «Ред Булл». В сезоне 2021/2022 выступал за фарм-клуб «Лиферинг». За «Зальцбург» дебютировал 20 августа 2022 в австрийской Бундеслиге в матче против «Аустрии» из города Клагенфурт.

Карьера в сборной 
Выступал за все молодёжные сборные Австрии от 16 до 18 лет.

Примечания 

Футболисты Австрии
Игроки ФК «Ред Булл» Зальцбург